Це список гральних консолей в хронологічному порядку. Він має в собі список від найперших гральних консолей до найновіших. Список розділений на покоління гральних консолей.

Цей список не включає портативних гральних консолей, які зазвичай мають низьку потужністю, ніж домашні консолі за рахунок їх меншого розміру. Консолі були змінені час від часу, щоб поліпшити свою ринкову привабливість. Модернізовані моделі не вказані. Цей список не включає клони консолей, які вироблені «піратами» для чорного ринку.

Перше покоління (1972—1980)

Друге покоління (1976—1983)

Третє покоління (1983—1993)

Четверте покоління (1987—1995)

П'яте покоління (1993—1999)

Шосте покоління (1999—2004)

Сьоме покоління (2005—2011)

Восьме покоління (2012—донині)

Дев'яте покоління (2020— )

Див. також 
 Список найбільш продаваних гральних консолей
 Список емуляторів гральних консолей
 Порівняння портативних гральних консолей

Примітки 

 
Списки:Техніка